А́нна (от  , от ‎ [χanun] «благая, благосклонная»; тж. ) — женское русское личное имя еврейского происхождения.

Анна — библейское имя; встречается 13 раз в первой книге Самуила (см. Книга Самуила). Библейский мужской вариант имени — Ханан.

Классический словарь библейского древнееврейского языка под редакцией Брауна, Драйвера и Бригса переводит корень חן имени Анна как «favour», «grace» (благосклонность, благоволение); при этом эта благосклонность может означать как благосклонность со стороны Бога, так и благосклонность со стороны людей.

Словарь русских имён Н. А. Петровского (2000) неверно интерпретирует имя Анна как означающее «грация, миловидность».

Имя Анна никак не связано с шумерским богом Ану, и пришло в европейские языки через Септуагинту и Вульгату.

Производные: Аня (Ана), Анночка (Аннечка), Аннушка, Аннуша, Аннуся (Аннюся), Ануся (Анюся), Нуся (Нюса), Аннюня, Нюня, Анюра, Нюра, Нюрася, Нюраха, Нюраша, Анюша (Ануша), Нюша, Анюта, Нюта, Аннета, Нета, Ася.

В том же случае, если это имя переносится из английского языка, где оно также фигурирует как , его принято писать и произносить по-русски как Анна; более обычная английская форма этого имени —  [Энн]. Такие же колебания представлены в немецком ( [Анна],  [Анне]). В романских языках:  [Анн],  [Ана],  [Анна]. В грузинском —  [Ана].

Также существует индийское мужское имя Анна (см. Хазаре, Анна).

Известные носители

Библейские персонажи и христианские святые 
 Анна Пророчица (Ветхий Завет) — мать пророка Самуила.
 Анна Пророчица (Новый Завет) — благочестивая вдова из Иерусалима, присутствовавшая при Сретении Господнем.
 Святая Анна — мать Девы Марии.
 Анна — отроковица, жившая в Риме.
 Святая мученица Анна — Анна Персидская (Селевкийская)
 Анна Всеволодовна (Янка) — преподобная, киевская княжна, сестра князя Владимира Мономаха.
 Святая Анна Новгородская — святая благоверная княгиня.
 Анна Кашинская — тверская княгиня.
 Анна Готфская
 Анна Лайн — святая Римско-Католической Церкви, мученица, пострадавшая во время английской Реформации.
 Ким Чан Гум Анна и Пак Ан Ги Анна — святые Римско-Католической Церкви, мученицы из 103-х корейских мучеников.
 Анна Святого Варфоломея — блаженная, монахиня Ордена Босых Кармелиток.

Библейские персонажи (мужское имя) 
 Анна — иудейский первосвященник, персонаж Нового Завета.

Правители 
 Анна Византийская (963—1011/1012) — княгиня, жена киевского князя Владимира Крестителя, родная сестра византийского императора Василия II.
 Анна Иоанновна (1693—1740) — российская императрица.
 Анна (жена Витовта) (; ум. 31 июля 1418, Троки) — великая княгиня литовская с 1392 года.
 Королевы Анны: см. Королева Анна

Имя Анна в искусстве 

 В литературе:
 «Анна Каренина» — роман Льва Толстого (1873—1877 годы).
 Анна на шее (рассказ) — рассказ А. П. Чехова.
 Анна Снегина — поэма С. А. Есенина.
 Анна (Ася, сестра Гагина) — из повести И. С. Тургенева «Ася».
 В кино:
 «Анна Каренина» — многочисленные экранизации романа Толстого.
 «Анна и король» () — фильм 1999 года, частично основанный на книге Маргарет Лэндон «Анна и король Сиама».
 «Беспокойная Анна» — фильм 2007 года испанского режиссёра Хулио Медема.
 Анка-пулемётчица — персонаж фильма «Чапаев» 1934 года братьев Васильевых, а также многочисленных анекдотов «о Чапае».
 Анна — главный персонаж анимационного фильма студии Walt Disney Company «Холодное сердце».

Примечания 

Женские имена
Библейские имена
Женские имена еврейского происхождения
Русские женские имена